El Barri de Roma està situat a l'oest del nucli antic de Llofriu. És un conjunt de cinc cases distribuïdes al llarg de la riera grossa de Llofriu. El camí que connecta el barri condueix fins a la serralada de les Gavarres.

Llofriu
Barris del Baix Empordà